Pontécoulant bezeichnet:

 die französische Gemeinde Pontécoulant im Departement Calvados
 Pontécoulant (Mondkrater), benannt nach Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant
 Prix Gustave de Pontécoulant, Wissenschaftspreis der französischen Akademie der Wissenschaften (Académie des sciences)

Personennamen:
 Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant (1764–1853), französischer Politiker
 Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant (1795–1874), französischer Astronom, Sohn von Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant

Siehe auch:
 Doulcet